Platanos ist
 Platanos (Phönizien), eine antike Stadt in Phönizien, beim heutigen Aramun im Libanon
 der Name mehrerer griechischer Gemeinden, siehe:
 Platanos (Achaia)
 Platanos (Ätolien-Akarnanien)
 Platanos (Samos) auf der griechischen Insel Samos
 Platanos (Thessalien)
 Platanos (Phönizien), eine Stadt in Phönizien

 eine andere Bezeichnung für die Kochbanane

Siehe auch: 

 Platanus
 Plátanos
 Platano